El nombre HMS Captain ha sido usado por siete buques de la Marina Real Británica.

 , navío de 70 cañones botado en 1678, reconstruido en 1708 y 1722, y desguazado en 1762.
 , navío de 70 cañones botado en 1743. Armamento reducido a 64 cañones en 1760, convertido en buque de almacenaje y rebautizado HMS Buffalo en 1777. Desguazado en 1783.
 , navío de 74 cañones botado en 1787. Dañado por un incendio en 1813, fue desguazado ese mismo año.
 , navío de 72 cañones botado en 1783 como el HMS Carnatic, rebautizado en 1815 y desguazado en 1825.
 , navío de 72 cañones botado en 1786 como el HMS Royal Sovereign, rebautizado en 1825 y desguazado en 1841.
HMS Captain, buque de hélice cuyo nombre fue cambiado antes de su botadura en 1865 a HMS Agincourt.
 , buque de torres que entró en servicio en 1870, hundiéndose el mismo año durante una tormenta.

Nombres de buques británicos